Greatest Hits — альбом-компиляция лучших песен группы  Ramones , вышедший в 2006 году.

Список композиций 
Авторство песен: Джоуи Рамон, Джонни Рамон, Ди Ди Рамон, Томми Рамон

 «Blitzkrieg Bop» (Томми Рамон) — 2:14
 «Beat on the Brat» (Джоуи Рамон) — 2:31
 «Judy Is a Punk» (Джоуи Рамон, Ди Ди Рамон) — 1:32
 «I Wanna Be Your Boyfriend» (Томми Рамон) — 2:24
 «Sheena Is a Punk Rocker» (ABC Single Version) (Джоуи Рамон) — 2:49
 «Pinhead» (Ди Ди Рамон) — 2:42
 «Commando» — 1:51
 «Rockaway Beach» (Ди Ди Рамон) — 2:06
 «We're a Happy Family» — 2:40
 «Cretin Hop» — 1:55
 «Teenage Lobotomy» — 2:10
 «I Wanna Be Sedated» (Джоуи Рамон) — 2:29
 «I Just Want to Have Something to Do» (Джоуи Рамон) — 2:42
 «Rock 'n' Roll High School (Remix)» (Джоуи Рамон) — 2:20
 «Baby, I Love You» (Фил Спектор, Джефф Барри, Элли Гринвич) — 3:47
 «Do You Remember Rock 'N' Roll Radio?» (Джоуи Рамон) — 3:50
 «The KKK Took My Baby Away» (Джоуи Рамон) — 2:32
 «Outsider» (Ди Ди Рамон) — 2:10
 «Pet Sematary» (single version) (Ди Ди Рамон, Daniel Rey) — 3:30
 «Wart Hog» (Ди Ди Рамон, Джонни Рамон) — 1:54

Примечания

Альбомы Ramones
Альбомы 2006 года
Альбомы панк-рока
Сборники на английском языке